Квирина́л, Квиринальский холм () — самый высокий из семи холмов Рима, находится севернее исторического центра города. На Квиринале расположена официальная резиденция главы Италии — Квиринальский дворец (). Квиринальская площадь () знаменита Фонтаном диоскуров (). Римляне называют холм и площадь Монте-Кавалло () — «Гора коней», по скульптурам диоскуров, укротителей коней, оформляющих фонтан.

Название 
Холм назван по имени Квирина — древнего божества сабинян, которые, по преданию, были первыми поселенцами на этом месте. Считается, что на этом холме поселился сабинский царь Тит Татий после заключения мира между римлянами и сабинянами. Сабины воздвигли здесь святилище Квирина, который почитался в ранний период римской истории наравне с Юпитером и Марсом. Холм состоял из четырёх возвышенностей: коллис Латиарис, коллис Муциалис, коллис Салутарис и коллис Квириналис. Со временем одно из названий стали относить ко всему холму. Северо-западный и южный склоны холма изначально были крутыми, теперь возвышенность за исключением северной части трудно увидеть в современной городской планировке, особенно с постройкой папских дворцов.

История 
В IV в. н. э. на Квиринальском холме стояли храмы, посвящённые богу Квирину, давшему имя холму, богине Флоре, богу изобилия Серапису, в них совершали обряды для обеспечения благополучия государства. Предполагают также, что культ Капитолийской триады (Юпитер, Минерва, Юнона) мог существовать здесь задолго до того, как он стал ассоциироваться с Капитолийским холмом. По свидетельству Тита Ливия, холм впервые стал частью города Рима, окружённый стенами вместе с холмом Виминал, во время правления Сервия Туллия, шестого царя Рима, в VI веке до нашей эры. На склоне Квиринала располагались обширные сады Саллюстия.

В правление императора Константина здесь был построен комплекс римских Терм, они не сохранились, остались лишь рисунки XVI века, и статуи близнецов диоскуров, Кастора и Поллукса, взятые из терм Константина, ныне оформляющие Фонтан диоскуров в центре Квиринальской площади.
  
Квиринал, самый высокий холм в Риме, был популярен у римских патрициев, которые строили здесь роскошные виллы, в том числе вилла Тита Помпония Аттика, друга Цицерона, виллы Флавиев и Клавдиев, Гая Фульвия Плавтиана, знаменитого римского поэта Марка Валерия Марциала. Примером тому являются остатки виллы в Квиринальских садах, где была найдена уникальная античная мозаика.

Примечания

Дворцы на Квиринале 
 Квиринальский дворец
 
 Палаццо Паллавичини-Роспильози 
 Палаццо Барберини 
 Палаццо Вольпи-ди-Мизурата

Церкви на Квиринале 
 Сант-Андреа-аль-Квиринале
 Сан-Карло-алле-Куаттро-Фонтане
 Санта-Сузанна
 Санта-Мария-делла-Виттория
 Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири
 Сан-Сильвестро-аль-Квиринале
 Сан-Марчелло-аль-Корсо
 
 Санта-Мария-дей-Монти
 
 Санти-Апостоли